Первая футбольная лига 1981/1982 () — 25-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 5 сентября 1981 года и закончился 13 июня 1982 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1981/1982
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1981 году
Спорт в Турции в 1982 году